Буасси д’Англа, Франсуа-Антуан де (1756—1826) — французский государственный деятель, участник Великой революции.
 Буасси, Луи де (Louis de Boissy, 1694—1758) — французский драматург.

См. также 
 Буассьё, Жан-Жак де  — французский ландшафтный живописец и гравёр.